Поповка — село в Чердаклинском районе Ульяновской области, входит в состав Калмаюрского сельского поселения. Расположено при озере Светлом, в 15 км к юго-востоку от райцентра Чердаклы.

История 
Село Поповка основано весной 1697 года 40 служилыми татарами. В 1701 и 1713 годы сюда же приехали с Иванчеем Енохтаевым ещё 31 человек.

В 1780 году, при создании Сибирского наместничества, деревня Калмаюр, служилых татар, вошла в состав Ставропольского уезда. С 1796 года — в Симбирской губернии.

На пожалованных землях служилые татары владели и пользовались ею до 1791 года. Но с осени 1791 года по весну 1792 года они уехали из этих мест, переехав в селения Тюгальбуга (ныне Старая Тюгальбуга) и Вороний Куст Самарского уезда (ныне Новомалыклинский район). В 1794 году в те же самые дома переселил своих крестьян числом 49 душ мужского пола губернский секретарь Александр Васильевич Попов. С этого времени Татарский Калмаюр стал называться Поповкой.

В 1851 году деревня Поповка (Татарский Калмаюр) вошла в состав Ставропольского уезда Самарской губернии.

В 1861 году деревня Татарский Калмаюр (Поповка тож) вошла в состав Коровинской волости.

В 1918 году в деревне был образован Поповский сельский Совет, за деревней окончательно закрепилось название Поповка.

В 1920 году село вошло в состав Мелекесского уезда.

Страшный голод 1921—1922 г.г. унёс жизни более 700 жителей села.

В селе Поповка в 1929 году был организован сельхозартель «12 лет Октября».

В 1943 году село вошло в состав Чердаклинского района Ульяновской области.

В Великой Отечественной войне погибли 140 сельчан. Давли Киямович Киямов стал полным кавалером орденов Славы. В июле 2006 года в родном селе установлен памятник ветерану.

В 2005 году село вошло в состав Калмаюрского сельского поселения.

Население

Известные люди 

 Константинов, Иван Дмитриевич — Герои Социалистического Труда, председатель колхоза «12 лет Октября».
 Давли Киямович Киямов — полный кавалер орденов Славы.

Достопримечательности 

 Памятник погибшим односельчанам (1975 г.).
 Памятник  Д. К. Киямову (установлен в 2005 г.)

Улицы 
ул. Колхозная, ул. Луговая, ул. Неверова, ул. Новостройщиков, ул. Прибрежная, ул. Салахова, ул. Центральная, ул. Шоссейная, кв-л Южный.

Ссылки 
 Из истории села Татарский Калмаюр, Поповка тожъ… (Амир АХМЕТОВ) 
 МО Калмаюрское сельское поселение

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Примечания 

Населённые пункты Чердаклинского района